O Torneio Universitário Seven a Side é um evento esportivo de rugby que reúne equipes que representam equipes de faculdades e universidades do Brasil. A competição é promovida pela FEA-Rugby com o apoio da Federação Paulista de Rugby.

História 
Para comemorar os 10 anos de fundação, a FEA-Rugby promoveu em 2007 o torneio universitário. A primeira edição aconteceu na cidade de São Roque, com a participação de 10 equipes. O torneio obteve grande susseso no meio universitário brasileiro, em 2008 contou com a participação de 16 equipes sendo duas fora do estado de São Paulo. A partir do ano de 2009 o torneio começou a contar com a participação de equipes universitárias do Brasil todo.

Edições
(pontos corridos)

(premiação tradicional)

Equipes que participaram

Ver também
 Circuito Brasileiro de Rugby Sevens
 Nordeste Sevens
 Circuito Goiano de Rugby Sevens
 Campeonato Goiano de Rugby Sevens
 Campeonato Piauiense de Rugby Sevens
 Torneio Floripa Rugby Sevens
 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens
 Rugby Sevens
 IRB Sevens World Series

Ligações externas 
 Página do FEA-Rugby
 Site oficial da Federação Paulista de Rugby

Torneio Universitário de Rugby Seven a Side